Il singolare  dello  Santos Brasil Tennis Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

João Souza era il detentore del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Facundo Argüello.

Ivo Minář ha battuto in finale Ricardo Hocevar 4–6, 6–1, 6–4.

Teste di serie

 João Souza (primo turno)
 Blaž Kavčič (primo turno)
 Paul Capdeville (primo turno)
 Diego Junqueira (quarti di finale)

 Rogério Dutra da Silva (quarti di finale)
 Ricardo Mello (primo turno)
 Thiago Alves (primo turno)
 Máximo González (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Santos Brasil Tennis Open 2012